Der Weihnachtsstern ist der Titel folgender Werke:

 Der Weihnachtsstern (Lienert), Krippenspiel von Meinrad Lienert
 Der Weihnachtsstern (Huber), Bühnenmusik von Hans Huber (1912)
 Der Weihnachtsstern (Film) (A Christmas Star), britischer Film von Richard Elson (2015)